Argillotherium (Аргилотеријум — „звијер из бјеле глине”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Oxyaeninae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Argillotherium.

Временска распрострањенст рода Argillotherium унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaeninae

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Европе